La Serie A1 1986-1987 fu la 63ª edizione del massimo campionato italiano di hockey su pista maschile. Lo scudetto fu conquistato per la 21ª volta dall'Hockey Novara.

Formula
Per la stagione 1986-1987 il campionato si svolse tra 14 squadre che si affrontarono in un girone unico, con partite di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare si disputarono i play-off scudetto con turno preliminare (al quale presero parte anche quattro squadre di Serie A2)..

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti 
Fonti per allenatori e marcatori:

Classifica finale
Fonte:

Legenda:
  Partecipa ai play-off scudetto.
  Vincitore della Coppa Italia 1986-1987.
      Campione d'Italia e ammesso alla Coppa dei Campioni 1987-1988.
      Ammesso alla Coppa delle Coppe 1987-1988.
      Ammesso alla Coppa CERS 1987-1988.
      Retrocesso in Serie A2 1987-1988.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti.
 Differenza reti negli scontri diretti.
 Differenza reti generale.
 Reti realizzate in generale.
 Sorteggio.

Stagione regolare

Tabellone 
Compilato esclusivamente con risultati omologati dalla FIHP.

Calendario 
Compilato esclusivamente con risultati omologati dalla FIHP.

Play-off scudetto

Tabellone

Primo turno 
 (8) Monza vs. (1ªA2) Roller Monza
 (7) Reggiana vs. (1ªA2) Seregno
 (6) Bassano vs. (3ªA2) Goriziana
 (5) Castiglione vs. (4ªA2) CGC Viareggio

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Squadra campione 
Elenco giocatori della squadra campione:

Giocatori

Staff tecnico 
 Allenatore:  Beniamino Battistella

Verdetti

Note

Bibliografia

Libri

Giornali

Collegamenti esterni

Edizioni del massimo campionato italiano di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 1986
Tornei per club di hockey su pista nel 1987